Дессуар — фамилия. Известные носители:

 Дессуар, Людвиг (1810—1874) — немецкий актёр.
 Дессуар, Макс (1867—1947) — немецкий эстетик и психолог.
 Дессуар, Фердинанд (1836—1892) — немецкий актёр.